The Huntsman – cortometraggio del 1920 diretto da John G. Blystone 
The Huntsman – cortometraggio di animazione del 1928 diretto da Frank Moser
The Huntsman – cortometraggio del 1972 diretto da Douglas Jackson
The Huntsman – cortometraggio del 1993 diretto da Brent Houghton
The Huntsman – cortometraggio del 2013 diretto da Ashley Lenz
The Huntsman – cortometraggio del 2013 diretto da Mark Mos